Cinema: La fuga (pel·lícula), pel·lícula argentina de 2001 dirigida per Eduardo Mignogna, amb Miguel Ángel Solá i Ricardo Darín
 Televisió: La fuga (sèrie), sèrie espanyola de televisió de 2012
 Música: La Fuga (grup), grup de rock espanyol format a Cantàbria